El término Universidad Complutense puede aludir a:

 la Universidad Complutense de Madrid, en España;
 la Universidad Complutense, fundada por el Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares en 1499 y que permaneció allí hasta su traslado a Madrid en 1836;

También existe el 
 Real Colegio Complutense en Harvard, institución delegada de la Complutense de Madrid en la Universidad de Harvard.